Nagroda Satelita dla najlepszego serialu dramatycznego jest nagrodą przyznawaną przez Międzynarodową Akademię Prasową jako jedna z nagród Satelita.

Laureaci i nominowani

Lata 90

2000–2009

2010–2019 

Serial dramatyczny
Satelita